

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Nowy Gródek – część wsi Gródek w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim,  w gminie Jabłonna Lacka
 Nowy Gródek – część wsi Nasale w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna

Zobacz też 
 Gródek Nowy